Der Kanton Bologne ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Chaumont (33 Gemeinden) und Saint-Dizier (5 Gemeinden) im Département Haute-Marne in der Region Grand Est in Frankreich. Der Hauptort des Kantons ist Bologne.

Geschichte 
Der Kanton wurde am 22. März 2015 im Rahmen der Neugliederung der Kantone neu geschaffen. Seine Gemeinden gehörten bis 2015 zu den Kantonen Vignory (16 Gemeinden), Andelot-Blancheville (15 Gemeinden), Doulaincourt-Saucourt (5 Gemeinden) und Juzennecourt (2 Gemeinden).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 38 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Einzelnachweise 

Bologne